A Part, and Yet Apart è il sesto album del gruppo jazz britannico Earthworks.

Tracce

Formazione 
Bill Bruford (batteria)
Patrick Clahar (sassofono)
Steve Hamilton (piano, tastiere)
Mark Hodgson (basso)